Le Christ dans la maison de Marthe et Marie () est un tableau de Johannes Vermeer peint vers 1655, exposé à la  National Gallery of Scotland d'Édimbourg (huile sur toile, ).

Description 
Le tableau représente le Christ, entouré par Marthe et Marie de Béthanie, les deux sœurs de Lazare, l'un des disciples de Jésus. Marie, assise à ses pieds, écoute ses enseignements, alors que Marthe s'intéresse à bien le recevoir, en lui offrant à manger.

Historique de l'œuvre 
Voici sa seule scène biblique. Vermeer suit ici le texte de l'Évangile selon Luc. Il montre Marthe de Béthanie les yeux baissés sur la corbeille qui ne contient qu'un seul pain pour la présenter au Christ, et Marie de Béthanie, assise aux pieds de Jésus, écoute ses paroles.

La composition de ce tableau a souvent été critiquée : le raccourci de l'épaule droite du Christ est maladroite, l'espace trop vaguement indiqué par une cloison, mais l'harmonie claire et chaude des couleurs préfigure un autre Vermeer, celui de la lumière blonde et sereine qui n'annonce jamais le crépuscule, où le temps disparaît doucement, et devenir transparence.

Un thème récurrent 
D'autres artistes ont traité le thème de la visite du Christ chez Marthe et Marie.  Par exemple :
 Cornelis Engebrechtsz
 Pieter Aertsen
 Joachim Bueckelaer
 Hans Vredeman de Vries
 Le Tintoret
 Velasquez
 Érasme II Quellin
 Adrian van Utrecht
 Joos Goemare
 Boëtius Adams Bolswert
 Jacob Jordaens
 Eugène Buland

Voir aussi

Notes et références

Histoire et analyses 
 Marthe et Marie, Jean-Louis Chrétien, Guy Lafon, Etienne Jolet, Paris, Desclée de Brouwer, 2002

Articles connexes 
 Johannes Vermeer
 Marthe de Béthanie
 Marie de Béthanie

Liens externes 
 
  Analyse interactive de Le Christ dans la maison de Marthe et Marie
  Le Christ dans la maison de Marthe et Marie sur le site de la National Gallery of Scotland
  Le Christ chez Marthe et Marie  de Eugène Buland sur le site Paris Musees Collections

Tableau de Johannes Vermeer
Tableau des années 1650
Vermeer
Œuvre conservée à la National Gallery of Scotland